Монтгомери Кармайкл (; ,  — , ) — английский писатель. Брат композитора Мэри Кармайкл.

Учился в Бонне и Мюнхене, затем осел в Италии, состоял на второстепенных дипломатических должностях (в частности, с 1892 г. был вице-консулом, затем в 1908—1922 гг. консулом Великобритании в Ливорно, одновременно с 1912 г. консулом в Сан-Марино).

Опубликовал ряд сочинений об Италии, наибольшую популярность завоевала книга «В Тоскане: тосканские города, тосканские типы и тосканский говор» (; 1901). Занимался изучением следов пребывания в Италии Тобайса Смоллетта и биографии Франциска Ассизского, перевёл на английский язык текст XIII века «Венчание святого Франциска с Нищетой» (под названием «Госпожа Нищета», ; 1901). Выпустил также монографию «Шедевр Франча: Очерк истоков образа непорочного зачатия в искусстве» (; 1909). Книга Кармайкла «Жизнь Джона Уильяма Уэлша, члена Королевского общества древностей» (; 1902), построенная как жизнеописание невыдуманного англичанина, перешедшего в католичество и обосновавшегося в Италии, оказалась мистификацией с автобиографическими элементами, что вызвало нарекания современных автору критиков. Тем не менее, следующий роман Кармайкла, «Одиночки Самбуки» (; 1914), тоже был написан от лица вымышленного автора. Напечатал также английский перевод драмы Генрика Ибсена «Росмерсхольм» (1890).

Офицер Ордена Британской империи (1920).

Примечания 

Писатели Великобритании
Английские писатели